Робаткарим:

 Робаткарим — административный центр шахрестана Робаткарим.
 Робаткарим — округ остана Тегеран. Административный центр — город Робаткарим.